Barbro Svensson kan syfta på

 Lill-Babs (1938–2018), en svensk sångerska
 Barbro Svensson (född 1941), en av medlemmarna i sånggruppen Göingeflickorna